geroosterd brood;
een toastje, klein van formaat, geschikt voor hartige hapjes bij bijvoorbeeld een feestje;
Toast (band), een Vlaamse band uit de jaren 90;
Toast (North Carolina), een plaats in de staat North Carolina in de Verenigde Staten
Toast (film), een Britse film uit 2010
Toast (2016), Amerikaanse film uit 2016